Cecil George Savile Foljambe – politico britannico
 Celia Diana Savile Imrie – politico e scrittore inglese
 Dorothy Savile, viscontessa Halifax – nobildonna inglese
 George Savile, I marchese di Halifax – politico e scrittore inglese
 Henry Savile – accademico inglese
 Jimmy Savile – disc jockey, conduttore radiofonico e conduttore televisivo britannico